Сборная Египта по волейболу:
 Женская сборная Египта по волейболу
 Мужская сборная Египта по волейболу